Andrea Bartoletti – pallavolista italiano
 Bruno Bartoletti – direttore d'orchestra italiano
 Enrico Bartoletti – arcivescovo cattolico italiano
 Jonatan Bartoletti – fantino italiano
 Marino Bartoletti – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Renato Bartoletti – calciatore italiano